Зале́совский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) в  Алтайском крае России.

В рамках организации местного самоуправления ему соответствует Залесовский муниципальный округ (с 2003 до 2021 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Залесово, расположенное в 142 км к северо-востоку от Барнаула.

География 
Расположен на северо-востоке Алтайского края, граничит с Тальменским, Первомайским, Заринским районами края, с Кемеровской и Новосибирской областями. Восточную таёжную часть занимают предгорья Салаирского кряжа с многочисленными косогорами и долинами по извилистым речкам.

Климат континентальный. Средняя температура января −19 °C, июля +18 °C. Годовое количество атмосферных осадков до 600 мм. На территории района расположено более 46 озёр площадью от 2 до 43 га, протекают реки Чумыш, Бердь, Каменка, Урап, Татарка и ещё 125 мелких речек, 223 ручья.

Почвы — дерново-подзолистые, серые лесные и выщелоченные черноземы. Значительную площадь занимает черневая тайга.

Население 

 Национальный состав

Административное деление 
Залесовский район в рамках административно-территориального устройства края до 2021 года делился на 9 административно-территориальных образований — 9 сельсоветов.

Залесовский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления с 2003 до 2021 гг. включал 9 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствовали сельсоветам.

В 2022 году все сельсоветы Залесовского района и как муниципальные, и как административно-территориальные образования были упразднены, при этом муниципальный район был преобразован в Залесовский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Залесовском районе 22 населённых пункта:

 Упразднённые населённые пункты
10 ноября 2009 года было упразднено село Верх-Бобровка Большекалтайского сельсовета

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство: производство зерна, молока, мяса, развито пчеловодство. На территории района находятся льнозавод, сырзавод, леспромхоз, пчеловодческий комплекс «Притаёжный», Залесовский заказник.

Транспорт 
По территории района проходят автомобильные трассы «Залесово — Тальменка», «Залесово — Заринск», а также автодорога «Алтай—Кузбасс», протяжённость которой по территории района 91 км.

Археология 
 Могильник Чумыш-перекат датируется 6 тысячелетием до нашей эры.

Примечания

Ссылки 
 Залесовский район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края
Залесовский район
Упразднённые муниципальные районы Алтайского края
Муниципальные округа Алтайского края